Władysław Teodor Wojakowski (1887–1947?) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Władysław Wojakowski (ur. 1898) – major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy